Liberty Hill School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Liberty Hill School (North Carolina), ID-Nr. 07001409
 Liberty Hill School (Tennessee), ID-Nr. 88000315